3-я церемония музыкальных наград MTV Video Music Awards 1986 прошла 13 сентября 1985 года в Нью-Йоркском клубе Palladium и в Лос-Анджелес в Гибсон Амфитеатр (). Ведущими церемонии были виджеи канала MTV Downtown Julie Brown, Mark Goodman, Alan Hunter, Martha Quinn and, Dweezil Zappa.

Номинанты 
Победитель выделен жирным шрифтом.

Видео года | Video of the Year 
 a-ha — «Take on Me»
 Dire Straits — «Money for Nothing»
 Godley & Creme — «Cry»
 Robert Palmer — «Addicted to Love»
 Talking Heads — «Road to Nowhere»

Лучшее мужское видео | Best Male Video 
 Bryan Adams — «Summer of '69»
 Phil Collins — «Take Me Home»
 Robert Palmer — «Addicted to Love»
 Bruce Springsteen — «Glory Days»
 Sting — «If You Love Somebody Set Them Free»

Лучшее женское видео | Best Female Video 
 Kate Bush — «Running Up That Hill»
 Aretha Franklin — «Freeway of Love»
 Whitney Houston — «How Will I Know»
 Grace Jones — «Slave to the Rhythm»
 Tina Turner — «We Don't Need Another Hero»

Лучшее видео группы | Best Group Video 
 a-ha — «Take on Me»
 Dire Straits — «Money for Nothing»
 INXS — «What You Need»
 The Rolling Stones — «Harlem Shuffle»
 Talking Heads — «And She Was»

Лучший новый артист, видео | Best New Artist Video 
 a-ha — «Take on Me»
 The Hooters — «And We Danced»
 Whitney Houston — «How Will I Know»
 Pet Shop Boys — «West End Girls»
 Simply Red — «Holding Back the Years»

Лучшая идея видео | Best Concept Video 
 a-ha — «Take on Me»
 Dire Straits — «Money for Nothing»
 Godley & Creme — «Cry»
 Talking Heads — «And She Was»
 Talking Heads — «Road to Nowhere»

Лучшее прорыв видео | Most Experimental Video 
 a-ha — «Take on Me»
 Pat Benatar — «Sex as a Weapon»
 Dire Straits — «Money for Nothing»
 X — «Burning House of Love»
 ZZ Top — «Rough Boy»

Лучшее выступление на сцене | Best Stage Performance in a Video 
 Bryan Adams и Tina Turner — «It's Only Love»
 Dire Straits — «Money for Nothing»
 Huey Lewis and the News — «The Power of Love»
 Robert Palmer — «Addicted to Love»
 Pete Townshend — «Face the Face»

Лучший перформанс в видео | Best Overall Performance in a Video 
 David Bowie и Mick Jagger — «Dancing in the Street»
 Dire Straits — «Money for Nothing»
 Robert Palmer — «Addicted to Love»
 Bruce Springsteen — «Glory Days»
 Sting — «If You Love Somebody Set Them Free»

Лучшая режиссура | Best Direction in a Video 
 a-ha — «Take on Me» (режиссёр: Стив Бэррон)
 Pat Benatar — «Sex as a Weapon» (режиссёр: Daniel Kleinman)
 Dire Straits — «Money for Nothing» (режиссёр: Стив Бэррон)
 X — «Burning House of Love» (режиссёр: Daniel Kleinman)
 ZZ Top — «Rough Boy» (режиссёр: Стив Бэррон)

Лучшая хореография | Best Choreography in a Video 
 Pat Benatar — «Sex as a Weapon» (хореограф: Russell Clark)
 Morris Day — «The Oak Tree» (хореограф: Russell Clark и Morris Day)
 Madonna — «Dress You Up» (хореограф: Brad Jefferies)
 Madonna — «Like a Virgin (live)» (хореограф: Brad Jefferies)
 Prince и The Revolution — «Raspberry Beret» (хореограф: Prince)

Лучшие спецэффекты в видео | Best Special Effects in a Video 
 a-ha — «Take on Me» (Special Effects: Michael Patterson и Candace Reckinger)
 Pat Benatar — «Sex as a Weapon» (Special Effects: Daniel Kleinman и Richard Uber)
 Dire Straits — «Money for Nothing» (Special Effects: Ian Pearson)
 X — «Burning House of Love» (Special Effects: Daniel Kleinman)
 ZZ Top — «Rough Boy» (Special Effects: Max Anderson и Chris Nibley)

Лучшая художественная работа | Best Art Direction in a Video 
 a-ha — «The Sun Always Shines on T.V.» (Art Director: Stefan Roman)
 Pat Benatar — «Sex as a Weapon» (Art Director: Daniel Kleinman)
 Dire Straits — «Money for Nothing» (Art Director: Стив Бэррон)
 Honeymoon Suite — «Feel It Again» (Art Director: David Brockhurst)
 ZZ Top — «Rough Boy» (Art Director: Ron Cobb)

Лучший монтаж | Best Editing in a Video 
 a-ha — «The Sun Always Shines on T.V.» (Editor: David Yardley)
 Pat Benatar — «Sex as a Weapon» (Editor: Richard Uber)
 Dire Straits — «Money for Nothing» (Editor: David Yardley)
 X — «Burning House of Love» (Editor: Dan Blevins)
 ZZ Top — «Rough Boy» (Editor: Richard Uber)

Лучшая операторская работа | Best Cinematography in a Video 
 a-ha — «The Sun Always Shines on T.V.» (оператор: Oliver Stapleton)
 Pat Benatar — «Sex as a Weapon» (оператор: Peter Mackay)
 Джо Уолш — «The Confessor» (оператор: Jan Keisser)
 X — «Burning House of Love» (оператор: Ken Barrows)
 ZZ Top — «Rough Boy» (оператор: Chris Nibley)

Viewer’s Choice 
 a-ha — «Take on Me»
 Dire Straits — «Money for Nothing»
 Godley & Creme — «Cry»
 Robert Palmer — «Addicted to Love»
 Talking Heads — «Road to Nowhere»

Специальная премия «Признание Поколения» | Video Vanguard Award 
 Madonna
 Zbigniew Rybczyński

Специальная награда признание | Special Recognition Award 
 Bill Graham
 Jack Healey (Executive Director, Amnesty International)

Выступления 
 Robert Palmer — «Addicted to Love»
 The Hooters — «And We Danced»/«Nervous Night»
 The Monkees — «I'm a Believer»/«Daydream Believer»
 'Til Tuesday — «What About Love»
 INXS — «What You Need»
 Van Halen — «Best of Both Worlds»/«Love Walks in»
 Mr. Mister — «Kyrie»/«Broken Wings»
 Simply Red — «Holding Back the Years»/«Money's Too Tight (To Mention)»
 Whitney Houston — «How Will I Know»/«Greatest Love of All»
 Pet Shop Boys — «Love Comes Quickly»/«West End Girls»
 Tina Turner — «Typical Male»
 Genesis — «Throwing It All Away»

При участии 
 Jay Leno — «представил Best Overall Performance In A Video»
 Robin Williams — «представила Best New Artist In A Video»
 Mark Goodman — «представил Best Stage Performance In A Video»
 Janet Jackson — «представила Best Choreography In A Video»
 Bobcat Goldthwait — «представил Most Experimental Video»
 David Lee Roth — «представил Best Group Video»
 Robert Palmer — «представил MTV Video Vanguard Award»
 Van Halen — «представил Viewer’s Choice»
 Paul McCartney — «представил Best Female Video»
 Belinda Carlisle — «представила Best Male Video»
 Don Henley — «представил Video Of The Year»

Примечания

Ссылки 
 mtv.com vma 1986
 MTV VMA 1986

Музыкальные премии
1986
1986 год в музыке США